

Lugares 
 Loja (província), uma província equatoriana.
 Loja (cantão), um cantão equatoriano na planície do mesmo nome.
 Loja (Equador), uma cidade equatoriana, no cantão de mesmo nome.
 Loja (Espanha), um município espanhol, província de Granada, comunidade autónoma de Andaluzia.

Outros 
 Loja, um ponto comercial.
 Loja Maçônica, corporação ou congregção maçônica a qual realiza suas reuniões em Templos Maçônicos. 
 Lojas Simbólicas, corporações ou congregações maçônicas segundo o conceito metafórico ou ideológico.  

Desambiguação